Никопољ може бити:
 , општина у Бугарској
 Никопољ (Бугарска), град у Бугарској
 Никопољ (Украјина), град у Украјини
 Никопољ (Мала Азија)